Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Brisbane International 2013 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 konnten sich Denis Kudla, Ryan Harrison, John Millman und Jesse Levine qualifizieren. Igor Kunizyn kam als Lucky Loser ebenfalls ins Hauptfeld des Turniers. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 31. Dezember 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Brisbane